Laguna del Diamante ist der Name zweier Seen:

 Laguna del Diamante (Provinz Catamarca), in der argentinischen Provinz Catamarca
 Laguna del Diamante (Provinz Mendoza), in der argentinischen Provinz Mendoza